Chegutu, auch Cheguto, früher Hartley, New Hartley, ist eine Stadt mit 50.255 Einwohnern (Volkszählung 2012) in der Provinz Mashonaland West 110 km südöstlich von Harare in Simbabwe an Fernstraße und Eisenbahnstrecke Harare-Bulawayo. Die Stadt liegt am Fluss Mupfure.

Chegutu liegt in einer ausgesprochen ländlichen Gegend mit viel Subsistenzwirtschaft, hat zwei Grundschulen, kein Krankenhaus, etwas Textilgewerbe. Seit den 2000er Jahren wird in Chegutu Kalk abgebaut und zu ungelöschtem Kalk als Alternative zu Zement, aber auch als Dünger verarbeitet.

Weblinks 
 Städtische Daten (englisch)

Ort in Simbabwe
Provinz Mashonaland West
Ort in Afrika